Die 74. Rallye Polen war der 7. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2016. Sie dauerte vom 30. Juni bis zum 3. Juli 2016 und es wurden insgesamt 21 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Erst in WP 20 fiel die Entscheidung in der Rallye Polen 2016. In Führung liegend hatte Ott Tänak (M-Sport Ford) einen Reifenschaden, der knapp dahinter liegende Andreas Mikkelsen (Volkswagen) ging in Führung und gewann den zweiten Weltmeisterschaftslauf seiner Karriere. Mit diesem Sieg verkürzte Mikkelsen den Abstand auf Teamkollege Sébastien Ogier, der auf Rang sechs die Rallye beendete. Vier Mal stand Mikkelsen mit Co-Pilot Anders Jæger in dieser Saison bereits auf dem Siegerpodest, jedoch das erste Mal als Sieger.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 48 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com

Einzelnachweise 

Polen
2016